Том Вессельман (; 1931, Цинциннати — 2004, Нью-Йорк) — американский художник и график.

Жизнь и творчество 
В 1948—1951 годах учился в колледже Хирам, в одноимённом городке штата Огайо, затем, с 1951 года изучал психологию в университете Цинциннати. Во время Корейской войны служил в армии (в 1954-54 годах), в это время начал рисовать — сперва комиксы. Демобилизовавшись, поступает в Академию искусств Цинциннати, в 1956—1959 продолжает обучение в нью-йоркской Школе искусств и архитектуры Купер-Юнион. Первая персональная выставка состоялась в 1961 году в галерее Тенеджер, Нью-Йорк. Художник скончался в возрасте  от сердечной недостаточности.

Т.Вессельман в начале своей творческой карьеры увлекается экспрессионизмом, затем пишет свои картины в стиле поп-арт, став одним из крупнейших представителей этого направления. Мотивацию для своих работ, изображающих в основном обнажённое женское тело в различных сексуальных положениях, Художник подыскивал в рекламных материалах 60-х — 70-х годов XX века — в постерах, проспектах, плакатах, кинематографе. Начиная с 1983 года он работает и по металлу, вырезает свои рисунки на металлических плитах лазерным лучом.

Избранные выставки 
 Фигуры, 1962 Музей современного искусства Нью-Йорк;
 Поп-арт идёт на Восток, 1963 Музей современного искусства Хьюстон;
 Молодая Америка 1965, 1965 музей Уитни, Нью-Йорк;
 документа 4, 1968 Кассель;
 Американский поп-арт, 1974 музей Уитни, Нью-Йорк;
 Иллюзии реальности, 1976 Художественная галерея Нового Южного Уэльса, Сидней;
 документа 6, 1977 Кассель.

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Цинциннати
Умершие в Нью-Йорке
Художники США XX века
Художники США XXI века
Художники-абстракционисты США
Художники-поп-артисты
Мастера натюрморта США
Выпускники Художественной академии Цинциннати
Выпускники Хирамского колледжа
Выпускники Купер-юнион